Nils Bergsten kan syfta på: 

 Nils Bergsten (präst) (1824-1906) – svensk präst
 Nils Bergsten (ämbetsman) (1873-) – svensk ämbetsman
 Nils Bergsten (matematiker) (1759-1837) – svensk matematiker